Cet article présente l'historique des confrontations entre l'équipe d'Australie et l'équipe de Namibie en rugby à XV.

Historique 

Les deux équipes se sont affrontées une seule fois à ce jour, lors de la Coupe du monde, en 2003. Ce match a donné lieu à une large victoire de l'Australie, 142 à 0.

Les confrontations 

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe d'Australie de rugby à XV
 Équipe de Namibie de rugby à XV

Lien externe 
 

Namibie
Australie